Mit Dawid kann gemeint sein

 Dāwīd, die ursprüngliche Schreibweise von David (Vorname)
 speziell des biblischen Königs David
 Angel Bat Dawid (* 1980), US-amerikanische Jazzmusikerin